

Toponyme 
 Kernével, ancienne commune française du Finistère, aujourd'hui associée à Rosporden
 Kernével, quartier de Larmor-Plage

Homonymie de localités
Patronyme breton